

Кошути — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Кошути — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства